Первушино — топоним.

 Первушино — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Первушино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Первушино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Первушино — станция в Костромской области.
 Первушино — посёлок в Переславском районе Ярославской области.
 Первушино — аэродром малой авиации рядом с Уфой.